Световното първенство по снукър 888.com през 2006 г. се провежда от 15 април до 1 май 2006 г. в Театър Крусибъл, Шефилд. Шон Мърфи се опитва да защити световната титла, която печели на световното първенство през 2005 г., но е отстранен от Питър Ебдън на четвъртфинал. Греъм Дот печели финала срещу Питър Ебдън в 0:53 часа местно време. По този начин той печели първото състезание в професионалната си кариера.

Спонсори 
Поради забраната за реклама на алкохолни и тютюневи продукти, която влиза в сила във Великобритания, световното първенство губи основните си спонсори. По този начин първенството през 2006 г. остава без спонсори и в края на 2005 г. провеждането му е все още под въпрос. През януари 2006 г. Световната асоциация по снукър подписва договор за спонсорство с интернет казиното 888.com. Това причинява доста проблеми на някои от играчите, тъй като някои от тях имат за лични спонсори конкуренти на 888.com.

Пред световната асоциация вече са налице редица проблеми с професионалните играчи, поради по-малкия брой на турнирите за световната ранглиста (през сезон 2005/2006 ранкинг турнирите са 6), както и заради по-малките наградни фондове на състезанията, причинени от липсата на пари от тютюневите компании. Наградата за победителя в световното първенство през 2006 г. е с 20% по ниска от тази през 2005 г.

Парични награди 
 Победител: £200 000
 Претендент: £100 000
 Отпаднал на полуфинал: £40 800
 Отпаднал на четвъртфинал: £20 800
 Последни 16: £12 680
 Последни 32: £9600
 Последни 48 (без TV): £6400
 Последни 64 (без TV): £4000
 Най-голям брейк по телевизията: £10 000
 Максимален брейк (без TV): £5000
 Максимален брейк (TV): £147 000
 Общ награден фонд: £896 240

Значими моменти 
 Поставяният на 2-ро място в предварителната ранглиста преди началото на световното първенство – Джон Хигинс, отпада в първи кръг на първенството си в мача си с Марк Селби, завършил при резултат 10 на 4 фрейма.
 В последния решаващ фрейм на мача между Стивън Хендри и Найджъл Бонд в първи кръг на първенството, при резултат 9 на 9 фрейма, при вкарването на последната победна черна топка Найджъл Бонд вкарва и бялата топка. Въпреки това Бонд печели мача, след като черната и бялата топки са върнати на масата.
 В четвъртфиналния мач между Греъм Дот и квалификанта Нийл Робъртсън, който се играе до 13 победи, Нийл Робъртсън успява да спечели четири поредни фрейма при резултат 12 на 8 фрейма и да сведе мача до 25-и решаващ фрейм, който е спечелен от Греъм Дот.
 Играчът от Хонконг, Марко Фу става единствения квалификант на това първенство, който успява да достигне до полуфинал. Това става, след като побеждава поставяния на 2-ро място в предварителната ранглиста преди началото на мача Кен Дохърти с 13 на 10 фрейма.
 Защитаващият титлата си от 2005 г. Шон Мърфи отпада в четвъртфиналния си мач срещу Питър Ебдън с резултат 13 на 7 фрейма. Никога в историята на световното първенство в Театър Крусибъл световният шампион не е успявал да защити своята първа титла. Това е втората поредна година, в която Питър Ебдън отстранява предходния световен шампион.
 В полуфиналния мач между Питър Ебдън и Марко Фу Ебдън повежда с 15 на 9 фрейма и са му необходими само 2 фрейма за победа в мача, но Марко Фу печели шест поредни фрейма и изравнява резултата на 15 на 15. В крайна сметка Ебдън побеждава с резултат 17 на 16 фрейма.
 Третата сесия от мача между Рони О'Съливан и Греъм Дот започва при равен резултат 8 на 8, след което Дот печели и осемте фрейма от тази сесия и остава само на един фрейм от победата в мача. В крайна сметка мачът завършва при резултат 17 на 11 в полза на Греъм Дот.
 Най-дългият фрейм в историята на световните първенства в Крусибъл, както и най-дългият фрейм, излъчван по телевизия, е реализиран на финала между Питър Ебдън и Греъм Дот. След 1 час 14 минути и 9 секунди Ебдън печели 27-ия фрейм с 66 на 59 и намалява аванса на Дот до 15 на 12. Следващият фрейм е спечелен от Ебдън за 11 минути с 84 на 0, което е рекорд за мача им.

Резултати 
В долната схема са резултатите от световното първенство. С числата от 1 до 16 са отбелязани 16-имата поставени играчи, подредени по точките си в световната ранглиста за сезон 2005/2006. Изключение прави Шон Мърфи, който през сезон 2005/2006 е на 21 място. Въпреки това той е първия поставен играч, защото е световен шампион от 2005 г.

2006